Алекса́ндр За́йцев:
 Зайцев, Александр (род. 1961) — русский писатель, журналист и переводчик.
 Зайцев, Александр Анатольевич (в монашестве Александр; род. 1969) — епископ РПЦ, епископ Плесецкий и Каргопольский.
 Зайцев, Александр Андреевич (1911—1965) — Герой Советского Союза.
 Зайцев, Александр Валерьевич (род. 1970) - российский боксёр.
 Зайцев, Александр Васильевич (1932—2014) — советский игрок в хоккей с мячом.
 
 Зайцев, Александр Геннадиевич (род. 1952) — советский фигурист.
 Зайцев, Александр Дмитриевич (1903—1982) — советский живописец и педагог.
 Зайцев, Александр Егорович (ум. 1867) — русский публицист.
 
 Зайцев, Александр Иосифович (1926—2000) — советский филолог-классик, историк, исследователь античности.
 Зайцев, Александр Леонидович (1945—2021) — советский, российский радиоастроном.
 Зайцев, Александр Михайлович (1841—1910) — русский химик-органик.
 
 Зайцев, Александр Олегович (род. 1986) — российский художник, дизайнер.
 
 Зайцев, Александр Сергеевич (1894—1958) — советский генерал-майор авиации. Примечания